La vita comincia a quarant'anni (Life Begins at Forty) – film statunitense del 1935 diretto da George Marshall
La vita comincia a quarant'anni (Life Begins at Forty) – serie televisiva britannica trasmessa dal 1978 al 1980